Со́ммер ( — лето) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Соммер, Адольф (1862—1909) — лужицкий педагог, писатель, переводчик и культурный деятель.
 Соммер, Алексей — независимый разработчик программного обеспечения.
 Соммер, Андрей Иосифович (1897—1966) — генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.
 Соммер, Берт (1949—1990) — американский народный певец, автор песен и актёр.
 Соммер, Гельмут — капитан-лейтенант, командир немецких подводных лодок U-853, U-78.
 Соммер, Герхард (род. 1921) — немецкий военный преступник
 Соммер, Джозеф (род. 1934) — американский киноактёр (фильм «Семьянин»).
 Соммер, Елена — российская оперная певица, с 2009 года меццо-сопрано Мариинского театра.
 Соммер, Иоган Петрович — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1937 год).
 Соммер, Костас (род. 1975) — греческий актёр, снимающийся в Голливуде (фильм «Мужчина по вызову»).
 Соммер Локен, Кристанна (род. 1979) — норвежская и американская актриса и фотомодель.
 Соммер, Питер — датский певец и автор песен.
 Соммер, Раймон (1908—1950) — французский автогонщик, первый погибший пилот в истории Формулы-1.
 Соммер, Рич (род. 1978) — американский актёр.
 Ле Соммер, Эжени (род. 1989) — французская футболистка.
 Зоммер, Эльке (род. 1940) — американская актриса немецкого происхождения.
 Соммер, Юрген (род. 1969) — американский футболист.

См. также 
  — другой вариант произношения фамилии
  — фамилия и топоним